|-
| 188101 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188102 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188103 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188104 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188105 - || || 18 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188106 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188107 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188108 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188109 - || || 7 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188110 - || || 8 de gener de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 188111 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188112 - || || 12 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188113 - || || 9 de gener de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 188114 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188115 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188116 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188117 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188118 - || || 5 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188119 - || || 6 de gener de 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 188120 - || || 8 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188121 - || || 22 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188122 - || 2002 CH || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188123 - || 2002 CT || 2 de febrer de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 188124 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188125 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188126 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188127 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188128 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188129 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188130 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188131 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188132 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188133 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188134 - || || 11 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188135 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188136 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188137 - || || 13 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188138 - || || 12 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188139 - || || 6 de febrer de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 188140 - || || 14 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188141 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188142 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188143 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188144 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188145 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188146 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188147 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188148 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188149 - || || 20 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188150 - || || 30 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188151 - || || 18 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188152 - || 2002 GK || 2 d'abril de 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 188153 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188154 - || || 4 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188155 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188156 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188157 - || || 9 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188158 - || || 10 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188159 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188160 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188161 - || || 11 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188162 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188163 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188164 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188165 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188166 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188167 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188168 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188169 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188170 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188171 - || || 11 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188172 - || || 22 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188173 - || || 17 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188174 - || 2002 JC || 1 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188175 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188176 - || || 5 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188177 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188178 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188179 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188180 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188181 - || || 14 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188182 - || || 3 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188183 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188184 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188185 - || || 14 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188186 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188187 - || || 7 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188188 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188189 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188190 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 188191 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188192 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 188193 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 188194 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188195 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188196 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188197 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188198 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188199 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 188200 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

8